Romain Gutierrez (né le  à Domont en France) est un joueur de hockey sur glace international français.

Biographie 
Formé à Gap, Gutierrez évolue une saison en République tchèque avec les moins de 18 ans du HC Vítkovice alors qu'il n'a que 15 ans. L'année suivante, il revient en France chez les Dragons de Rouen, il évolue en jeunes et fait une apparition avec l'équipe réserve alors qu'il est toujours mineur. En 2009, il revient dans son club formateur et participe à quelques matchs en Ligue Magnus. Il ne reste qu'un an dans les Alpes et retourne ensuite avec les Dragons. Il remporte avec les Normands trois titres de champion de France avant de signer chez les Ducs de Dijon en 2014.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2008-2009 || Dragons de Rouen II || Division 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Dragons de Rouen U22 || France U22 || 10 || 2 || 1 || 3 || 39 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Rapaces de Gap U22 || France U22 || 13 || 6 || 8 || 14 || 8 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2010-2011 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 10 || 1 || 1 || 2 || 14 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Dragons de Rouen II || Division 2 || 8 || 3 || 9 || 12 || 2 || 2 || 0 || 1 || 1 || 10
|-
| 2010-2011 || Dragons de Rouen U22 || France U22 || 17 || 7 || 24 || 31 || 18 || 4 || 1 || 1 || 2 || 39
|-
| 2011-2012 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 17 || 1 || 2 || 3 || 29 || 15 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2011-2012 || Dragons de Rouen II || Division 2 || 6 || 2 || 3 || 5 || 4 ||  - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Dragons de Rouen U22 || France U22 || 14 || 6 || 15 || 21 || 36 || 4 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2012-2013 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 26 || 10 || 5 || 15 || 14 || 15 || 1 || 5 || 6 || 12
|-
| 2012-2013 || Dragons de Rouen U22 || France U22 || 7 || 4 || 6 || 10 || 22 || 4 || 1 || 1 || 2 || 10
|-
| 2013-2014 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 25 || 4 || 3 || 7 || 22 || 9 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2013-2014 || Dragons de Rouen U22 || France U22 || 11 || 9 || 13 || 22 || 20 ||  - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 26 || 3 || 12 || 15 || 33 || 13 || 2 || 0 || 2 || 12
|-
| 2015-2016 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 22 || 8 || 14 || 22 || 34 || 9  || 4 || 5 || 9 || 12
|-
| 2016-2017 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 42 || 8 || 12 || 20 || 34 || 4 || 0 || 1 || 1 || 22
|-
| 2017-2018 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 44 || 10 || 28 || 38 || 34 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 44 || 9 || 23 || 32 || 82 || 10 || 0 || 4 || 4 || 10
|-
| 2019-2020 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 40 || 13 || 10 || 23 || 40 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2020-2021|| Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 23 || 9 || 10 || 19 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 42 || 13 || 20 || 33 || 26 || 6 || 1 || 1 || 2 || 2

Au niveau international 

|-
|2009|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1 ||5||1||2||3||2||-1|| align="left"| 
|-
|2010|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1 ||5||2||3||5||2||0|| align="left"| 
|-
|2011 || align="left"| Championnat du monde junior D2 ||5||3||6||9||4||+16|| align="left"| 
|-
|2012 || align="left"| Championnat du monde junior D1B ||5||1||2||3||4||+5|| align="left"|

Références 

Naissance en septembre 1992
Naissance à Domont
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur de l'Épinal Hockey Club